Fiscal (Aragó), localitat de la província d'Osca 
 Fiscal (dret), funcionari que representa i defensa judicialment els interessos de l'estat i de la cosa pública 
 Fiscal, relatiu als impostos i altres vies de finançament de les administracions públiques. Vegeu fiscalitat